La Lentopallon Mestaruusliiga 2021-2022, 66ª edizione della massima serie del campionato finlandese di pallavolo maschile si è svolta dal 29 settembre 2021 al 23 aprile 2022: al torneo hanno partecipato undici squadre di club finlandesi e la vittoria finale è andata per la settima volta, la quinta consecutiva, al .

Regolamento

Formula 
Le squadre hanno disputato un girone all'italiana, sfidandosi per tre volte; al termine della regular season:
 Le prime otto classificate hanno acceduto ai play-off scudetto, strutturati in:
 Quarti di finale e semifinali, giocati al meglio di tre vittorie su cinque gare
 Finale per il terzo posto, giocata al meglio delle due vittorie su tre gare
 Finale, giocata al meglio di quattro vittorie su sette gare
 Le ultime due classificate avrebbero dovuto disputare i play-out retrocessione ma questa fase del campionato è stata annullata dopo l'esclusione della  dalla Mestaruusliiga.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Numero di vittorie;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti;
Risultati degli scontri diretti.

Squadre partecipanti

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica 

Note:
Alcune partite in programma non hanno avuto luogo: per questo motivo, la classifica è stata determinata sulla base del quoziente tra il numero di punti e il numero di partite giocate.

Legenda:
      Qualificata ai play-off scudetto
      Esclusa dalla classifica e retrocessa in Lentopallo 1-sarja

Play-off scudetto

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Classifica finale

Statistiche

Note

Collegamenti esterni
 

Lentopallon Mestaruusliiga (maschile)
Pallavolo nel 2021
Pallavolo nel 2022